Der Helvetia-Cup 1969 im Badminton fand in Prag statt. Es war die 8. Auflage dieser Veranstaltung.

Endstand

Weblinks 
 https://www.sbg.ac.at/populorum/badminton/ebu_badminton_helvetiacup.htm

1969
Badmintonwettbewerb in Prag
Badmintonwettbewerb in der Tschechoslowakei
Badminton 1969